Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Svetlana Kuznecova che ha battuto in finale Marlene Weingärtner 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (campionessa)
 Ai Sugiyama (primo turno)
 Nadia Petrova (semifinali)

 Chanda Rubin (primo turno)
 María Vento-Kabchi (primo turno)
 Gisela Dulko (quarti di finale)
 Jelena Janković (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2004